Liga Gallega puede referirse a:

 Liga Gallega, organización regionalista fundada en La Coruña (España) por Manuel Murguía.
 Liga Gallega, organización regionalista fundada en Santiago de Compostela (España) por Alfredo Brañas.

Historia de Galicia